Primo de Rivera es un apellido que está asociado a una familia de militares y políticos españoles:

 Enrique Primo de Rivera (1621-1707), padre de:
 Pedro Patricio Primo de Rivera (1680-????), padre de:
 Joaquín Primo de Rivera y Pérez de Acal (1734-1800), gobernador de Maracaibo, padre de:
 Joaquín Primo de Rivera y Ortiz de Pinedo (1786-1819), coronel español, combatió en la Guerra de Independencia de España y en la campaña contra el Ejército de los Andes en Chile.
 José Primo de Rivera y Ortiz de Pinedo (1777-1853), militar y senador español, padre de:
 Rafael Primo de Rivera y Sobremonte (1813 - 1902), militar, gobernador de Puerto Rico y senador.
 Fernando Primo de Rivera y Sobremonte (1831 - 1921), militar y político.
  Miguel Primo de Rivera y Sobremonte (1826-1898), padre de:
 Fernando Primo de Rivera y Orbaneja (1879-1921), militar.
 Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930), militar político y dictador español. Padre de:
 José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1903-1936), político español durante la Segunda República, fundador de la Falange Española, partido político de corte nacionalsindicalista.
 Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1907-1991), Jefa de la Sección Femenina de la Falange Española.
 Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1904-1964), Ministro de Agricultura.
 Fernando Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1908-1936), padre de:
 Miguel Primo de Rivera y Urquijo (1934-2018), alcalde de Jerez de la Frontera (1965-1971), padre de:
 Rocío Primo de Rivera Oriol (1967), periodista y escritora.

También puede referirse a:
 Dictadura de Primo de Rivera
 Ducado de Primo de Rivera, creado en 1948 por Francisco Franco.
 Parque de Primo de Rivera de Zaragoza, desde 2010 rebautizado como Parque Grande José Antonio Labordeta.
 Fernando de la Puente y Primo de Rivera, religioso español.
 Cerro Primo de Rivera, cerro aislado ubicado en comuna de Maipú, en Santiago de Chile.

Apellidos por familias